Цедыня:

 Цедыня — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Грыфинский повят.
 Цедыня — гмина (волость) в Польше, входит в Грыфинский повят, Западно-Поморское воеводство.